Mátyás király út a következő városokban található:

 Mátyás király út, Budapest
 Mátyás király út, Mezőkövesd